Двадесет друго фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1924/25. године.

Преглед 
Учествовало је укупно дванаест клубова, МТК је освојио првенство, што му је била дванаеста титула.

Клубови који су се налазили изван Будимпеште су играли у регионалним лигама и шест победника тих лига су играли против два првопласирана тима из Будимпештанске лиге. Утакмице су се играле по нокаут систему и победник тог турнира, МТК, је проглашен прваком Мађарске у фудбалу.
Регионални шампиони су били:
 ФК Диошђер ВТК
 ФК Дебрецин ВСЦ
 ФК Печуј БТЦ
 ФК Сомбатхељ
 ФК Сегедин АК
 ФК Шорокшар

Мађарски шампионат 
Четвртфинале:
 ФК Ференцварош- ФК Диошђер ВТК 2:2, поновљена утакмица 2:1.
 ФК Дебрецин ВСЦ- ФК Шорокшар 2:1
 МТК- ФК Печуј БТЦ 5:0
 ФК Сомбатхељ- ФК Сегедин АК 4:0

Полуфинале:
 ФК Ференцварош- ФК Сомбатхељ 1:0
 МТК- ФК Дебрецин ВСЦ 2:1

Финале:
 МТК- ФК Ференцварош 0:0, поновљена утакмица 4:1.

Мађарски фудбалски шампион је постала екипа МТК.

Табела будимпештанске лиге 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1924/25.
Фудбал у 1924.
Фудбал у 1925.